

Cinema 
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – film del 1973 diretto da Robert Altman

Fumetto 
Il lungo addio  – albo n. 74 di Dylan Dog

Letteratura 
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – romanzo di Raymond Chandler del 1953

Musica 
 Il Lungo Addio  – gruppo musicale italiano

Televisione 
 Il lungo addio (Coda) – episodio della quarta stagione di Dawson's Creek
 Il lungo addio  – episodio della settima stagione di Distretto di Polizia
 Il lungo addio  – episodio di Piccoli problemi di cuore
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della terza stagione de Le sorelle McLeod
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della seconda stagione di Stargate Atlantis
 Il lungo addio (The Long Goodbye) – episodio della quarta stagione di The West Wing
 Il lungo addio  – OAV de L'incantevole Creamy